KHW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khwai River Lodge (Botswana)
 khw – codice ISO 639-3 della lingua khowar